

História 
 Francisco Solano (santo) (1549-1610) — frade franciscano e santo da Igreja Católica
 Francisco Solano (pintor) (1743-1818) — frade franciscano e pintor luso-brasileiro
 Francisco Solano y Ortiz de Rozas (1768-1808) — general espanhol
 Francisco Solano López (1827–1870) — militar e presidente do Paraguai 
 Francisco Solano López (desenhista) (1928–2011) — desenhista e quadrinista argentino

Geografia 
 San Francisco Solano — localidade da província de Buenos Aires, Argentina

Desambiguações de antropônimos